Удел человеческий:
 Удел человеческий (роман) — роман Андре Мальро, изданный в 1933 году.
 Удел человеческий (фильм) — японская эпическая кинотрилогия режиссера Масаки Кобаяси, поставленная в 1959—1961 годах по одноименному роману в шести книгах Дзюмпэя Гомикавы.